Нижний Рейн () — департамент на северо-востоке Франции, регион Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия. Административный центр (префектура) — Страсбург. С марта 2015 года в составе департамента Нижний Рейн 5 округов (Агно-Висамбур, Мольсем, Саверн, Селеста-Эрстен и Страсбур), 23 кантона и 526 коммун. До административной реформы 2015 года департамент был поделен на 7 округов, 44 кантона (коммуны в пределах одного кантона входили в состав одного из округов департамента). В результате административной реформы количество кантонов сократилось до 23-х, а в составе четырёх кантонов департамента Нижний Рейн (Брюмат, Мольсем, Мюциг и Саверн) оказались коммуны разных округов.

В таблице представлены кантоны департамента Нижний Рейн после административной реформы (март 2015 года). Информация о населении, площади и составе кантонов основана на данных национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE) и декрете № 2014—185 от 18 февраля 2014 года.

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 18 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Нижний Рейн уменьшилось с 44 до 23. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. В результате административной реформы в составе четырёх кантонов департамента Нижний Рейн (Брюмат, Мольсем, Мюциг и Саверн) оказались коммуны разных округов:

Деление на кантоны до марта 2015 года 
До административной реформы (вступления в силу декрета № 2014—185 от 18 февраля 2014 года) департамент Нижний Рейн был поделен на 44 кантона в составе 7 округов.

См. также 
 Кантоны департамента Верхний Рейн
 Коммуны департамента Нижний Рейн
 Департамент Нижний Рейн

Примечания 

Списки кантонов Франции по департаментам